Alterosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alterosa (ort), Minas Gerais, 
 Alterosa (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar